Дедковцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Дедковцы — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Дедковцы — село в Белогорском районе Хмельницкой области.